Velika nagrada Japonske 1998 je bila šestnajsta in zadnja dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1998. Odvijala se je 1. novembraa 1998.

Rezultati

Kvalifikacije 

|-
! 1
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 1:36,293
|
|-
! 2
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 1:36,471
| +0,178
|-
! 3
| 7
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 1:37,496
| +1,203
|-
! 4
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 1:38,197
| +1,904
|-
! 5
| 2
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Mecachrome
| 1:38,272
| +1,979
|-
! 6
| 1 
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Mecachrome
| 1:38,448
| +2,155
|-
! 7
| 10
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:38,461
| +2,168
|-
! 8
| 9
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 1:38,603
| +2,168
|-
! 9
| 6
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 1:38,959
| +2,666
|-
! 10
| 5
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 1:39,080
| +2,787
|-
! 11
| 15
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 1:39,234
| +2,941
|-
! 12
| 14
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 1:39,448
| +3,155
|-
! 13
| 11
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 1:40,037
| +3,744
|-
! 14
| 12
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 1:40,111
| +3,818
|-
! 15
| 17
|  Mika Salo
| Arrows
| 1:40,387
| +4,094
|-
! 16
| 18
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 1:40,502
| +4,209
|-
! 17
| 21
|  Toranosuke Takagi 
| Tyrrell-Ford
| 1:40,619
| +4,326
|-
! 18
| 16
|  Pedro Diniz
| Arrows
| 1:40,687
| +4,394
|-
! 19
| 19
|  Jos Verstappen
| Stewart-Ford
| 1:40,943
| +4,650
|-
! 20
| 22
|  Šindži Nakano
| Minardi-Ford
| 1:41,315
| +5,022
|-
! 21
| 23
|  Esteban Tuero
| Minardi-Ford
| 1:42,358
| +6,065
|-
! DNQ
| 20
|  Ricardo Rosset
| Tyrrell-Ford
| 1:43,259
| +6,966
|}

Dirka 

|-
! 1
| 8
|  Mika Häkkinen
| McLaren-Mercedes
| 51
| 1:27:22,535
| 2
| 10
|-
! 2
| 4
|  Eddie Irvine
| Ferrari
| 51
| + 6,491 s
| 4
| 6
|-
! 3
| 7
|  David Coulthard
| McLaren-Mercedes
| 51
| + 27,662 s
| 3
| 4
|-
! 4
| 9
|  Damon Hill
| Jordan-Mugen-Honda
| 51
| + 1:13,491
| 8
| 3
|-
! 5
| 2
|  Heinz-Harald Frentzen
| Williams-Mecachrome
| 51
| + 1:13,857
| 5
| 2
|-
! 6
| 1
|  Jacques Villeneuve
| Williams-Mecachrome
| 51
| + 1:15,867
| 6
| 1
|-
! 7
| 14
|  Jean Alesi
| Sauber-Petronas
| 51
| + 1:36,053
| 12
|  
|-
! 8
| 5
|  Giancarlo Fisichella
| Benetton-Playlife
| 51
| + 1:41,302
| 10
|  
|-
! 9
| 6
|  Alexander Wurz
| Benetton-Playlife
| 50
| +1 krog
| 9
|  
|-
! 10
| 15
|  Johnny Herbert
| Sauber-Petronas
| 50
| +1 krog
| 11
|  
|-
! 11
| 11
|  Olivier Panis
| Prost-Peugeot
| 50
| +1 krog
| 13
|  
|-
! 12
| 12
|  Jarno Trulli
| Prost-Peugeot
| 48
| +3 krogi
| 14
|  
|-
! Ods
| 22
|  Šindži Nakano
| Minardi-Ford
| 40
| Pedal za plin
| 20
|  
|-
! Ods
| 3
|  Michael Schumacher
| Ferrari
| 31
| Pnevmatika
| 1
|  
|-
! Ods
| 21
|  Toranosuke Takagi
| Tyrrell-Ford
| 28
| Trčenje
| 17
|  
|-
! Ods
| 23
|  Esteban Tuero
| Minardi-Ford
| 28
| Trčenje
| 21
|  
|-
! Ods
| 18
|  Rubens Barrichello
| Stewart-Ford
| 25
| Hidravlika
| 16
|  
|-
! Ods
| 19
|  Jos Verstappen
| Stewart-Ford
| 21
| Menjalnik
| 19
|  
|-
! Ods
| 17
|  Mika Salo
| Arrows
| 14
| Hidravlika
| 15
|  
|-
! Ods
| 10
|  Ralf Schumacher
| Jordan-Mugen-Honda
| 13
| Motor
| 7
|  
|-
! Ods
| 16
|  Pedro Diniz
| Arrows
| 2
| Zavrten
| 18
|  
|}

Formula 1 sezona 1998
1998